Крвощёк, Кривощёк-Креницын (Криницин), Фёдор — томский служилый человек, основатель деревни Кривощёково, самого старого русского поселения на территории современного Новосибирска.

Источником сведений о Кривощеке является отписка приказчика Бердского острога Ивана Петровича Буткеева к коменданту Кузнецка Синявину 1716 года.

Возникновение деревни 
Существуют разные гипотезы о возникновении Кривощёково. 

Писатель-романист Анатолий Садыров в своих произведениях рассказывал о том, что кузнецкий комендант Борис Синявин по приказу Петра I послал Фёдора Криницина по прозвищу Кривощёк основывать на левом берегу Оби деревню, однако никаких серьёзных доказательств этой версии он не приводит.

Журналист Фёдор Григорьев считал, что Кривощёково появилось летом 1697 года, «когда в сопредельной телеутской землице к власти пришёл Сал (Шал) Табунов», старший сын хана Табуна, ставший последним правителем Теленгутского государства. Именно в это время русские начинают интенсивно продвигаться в верхнее Приобье, из-за чего Шал должен был отступить и заключить договор о военно-политической поддержке с джунгарским хунтайджи, но никаких документальных источников, подтверждающих эту датировку, не найдено.

Тем не менее эту версию косвенно подтверждают исследования историков Ю. С. Булыгина и М. М. Громыко, которые попытались вычислить возраст деревни по анкетам работников Колыванских заводов. Из этих источников известно, что крестьянин Дементий Панафиндин поселился в Кривощёкове не позже 1708 года, в допросе крестьянина Ванкова указывается, что он родился в 1702 году в деревне Малой Кривощёковой, из чего следует, что в 1702 году деревня уже не только существовала, но и «отпочковала» от себя деревню Малокривощёковскую, а значит «возникла не позднее последних лет XVII века».

Примечания 

Основатели городов